14th Street / Sixth – Seventh Avenues puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:

 Calle 14 (línea de la Séptima Avenida–Broadway), sirviendo a los trenes del servicio .
 Calle 14 (línea de la Sexta Avenida), sirviendo a los trenes del servicio .
 Sexta Avenida (línea Canarsie), sirviendo a los trenes del servicio .

Estas estaciones forman parte del complejo interconectado con transferencias gratis entre ellas.

Calle 14 también puede referirse a:
 Calle 14 (estación del PATH), estación del PATH también en la Sexta Avenida.

Estaciones del Metro de Nueva York